Wladimir Karpow () ist der Name folgender Personen:
* Wladimir Lwowitsch Karpow (1907–1986), russischer Chemiker
 Wladimir Wassiljewitsch Karpow (1922–2010), russischer Autor